Кубок России по хоккею с мячом 2004/05 — 13-й турнир Федерации хоккея с мячом России, прошедший с 13 октября 2004 года по 20 марта 2005 года.

Регламент 
Соревнования проводятся в 3 этапа.
 I этап. Допускается 23 команды, которые распределены на четыре группы: в трёх группах по 6 команд в четвёртой группе выступает 5 команд. Команды занявшие в своих группах места с 1 по 4 место, допускаются к участию во II этапе. Игры будут проходить в городах Архангельск, Сыктывкар, Кемерово, Красноярск.
 II этап. Допускается 16 команд разделённые на 4 группы, игры проходят по круговой системе в один круг, в городах — Красногорск, Архангельск, Кемерово и Красноярск. Команды, занявшие в своих группах 1-2 места, допускаются к участию в финальном турнире.
 III этап. Финальные соревнования проводятся по системе плей-офф в г. Архангельск с 18 по 20 марта 2005 года.

Заявленные команды 
 Байкал-Энергия (Иркутск)
 БСК (Санкт-Петербург)
 Водник (Архангельск)
 Водник-2 (Архангельск) (выступала вне конкурса)
 Волга (Ульяновск)
 Динамо (Москва)
 Енисей (Красноярск)
 Зоркий (Красногорск)
 Кузбасс (Кемерово)
 Лесохимик (Усть-Илимск)
 Локомотив (Оренбург)
 Маяк (Краснотурьинск)
 Металлург (Братск)
 Ракета (Казань)
 Родина (Киров)
 Саяны (Абакан)
 Сибсельмаш (Новосибирск)
 СКА-Нефтяник (Хабаровск)
 СКА-Забайкалец-Энергия (Чита)
 СКА-Свердловск (Екатеринбург)
 Старт (Нижний Новгород)
 Строитель (Сыктывкар)
 Уральский Трубник (Первоуральск)

I этап. 1 группа. 14-20 октября 2004 год. Архангельск 
 14 октября (четверг) 2004 год

1.Волга — Водник-2 6:1 (3:1).
 
2.Водник — Ракета 10:0 (7:0).

3.Зоркий — БСК 3:2 (1:1).
 
 16 октября (суббота) 2004 год

4.Ракета — БСК 9:1 (6:1). С.Харитонов-5 мячей.
 
5.Водник-2 — Водник 1:10 (1:5). Е.Иванушкин-3 мяча.

6.Волга — Зоркий 4:8 (2:4).
 
 17 октября (воскресенье) 2004 год

7.Водник-2 — Ракета 2:10 (0:4).

8.Водник — Зоркий 12:4 (3:1). С.Обухов-6 мячей.

9.БСК — Волга 4:5 (2:2).
 
 19 октября (вторник) 2004 год

10.БСК — Водник-2 5:3 (2:1). Ал-р Савельев-3 мяча.
  
11.Зоркий — Ракета 5:7 (2:4). С.Харитонов-3 мяча.

12.Водник — Волга 14:1 (6:0). Е.Иванушкин-3 мяча.
 
 20 октября (среда) 2004 год

13.Зоркий — Водник-2 8:5 (3:2).

14.Ракета — Волга 4:1 (1:0).

15.БСК — Водник 3:12 (0:6).

Итоговая таблица (I этап, 1 — группа)

II этап. 1 группа. 5-7 ноября 2004 год. Красногорск. Стадион Зоркий 
 5 ноября (пятница) 2004 год

1.Зоркий — Динамо М 4:3 (3:1).
 
2.Ракета — Уральский трубник 5:2 (4:0).
 
 6 ноября (суббота) 2004 год

3.Зоркий — Уральский трубник 5:2 (2:1). К.Давыдов-3 мяча.
 
4.Динамо М — Ракета 2:4 (0:2).

 7 ноября (воскресенье) 2004 год

5.Уральский трубник — Динамо М 3:6 (2:5).
 
6.Зоркий — Ракета 4:1 (1:0).

Итоговая таблица (II этап, 1 — группа. Красногорск)

II этап. 2 группа. 5-7 ноября 2004 год. Архангельск. Стадион Труд 
 5 ноября (пятница) 2004 год

1.Родина — Строитель 6:8 (3:3). В.Бронников-3 мяча. — А.Другов-3 мяча, М.Пахомов-3 мяча.

2.Водник — Волга 7:4 (4:1).

 6 ноября (суббота) 2004 год

3.Волга — Строитель 4:1 (4:1).

4.Водник — Родина 8:3 (4:2).

 7 ноября (воскресенье) 2004 год

5.Родина — Волга 6:3 (1:2). В.Бронников-3 мяча.

6.Строитель — Водник 3:3 (2:1).

Итоговая таблица (II этап, 2 — группа. Архангельск)

II этап. 3 группа. 5-10 ноября 2004 год. Кемерово. Стадион Химик 
 
 5 ноября (пятница) 2004 год

1.СКА-Нефтяник — Маяк 10:3 (4:1). А.Суздалев-3 мяча, Е.Стеблецов-3 мяча.

2.Кузбасс — Металлург 9:0 (6:0). А.Сапега-4 мяча.

 6 ноября (суббота) 2004 год

3.Металлург — Маяк 5:4 (3:3).

 7 ноября (воскресенье) 2004 год

4.Кузбасс — Маяк 6:3 (2:1).

 8 ноября (понедельник) 2004 год
  
5.Металлург — СКА-Нефтяник 3:9 (2:1). Е.Маврин-3 мяча, Е.Стеблецов-3 мяча.

 10 ноября (среда) 2004 год

6.Кузбасс — СКА-Нефтяник 5:1 (3:0).

Итоговая таблица (II этап, 3 — группа. Кемерово)

II этап. 4 группа. 5-7 ноября 2004 год. Красноярск. Стадион Енисей 
 
 5 ноября (пятница) 2004 год

1.Байкал-Энергия — Саяны 4:3 (2:1).

2.Енисей — СКА-Забайкалец 9:2 (5:1). С.Ломанов-3 мяча, И.Максимов-3 мяча.

 6 ноября (суббота) 2004 год

3.Енисей — Саяны 11:2 (4:1). С.Ломанов-3 мяча, И.Максимов-3 мяча.

4.СКА-Забайкалец — Байкал-Энергия 2:3 (0:2).

 7 ноября (воскресенье) 2004 год

5.Саяны — СКА-Забайкалец 4:7 (2:2). О.Кулаев-3 мяча.

6.Байкал-Энергия — Енисей 4:5 (1:2). С.Ломанов-3 мяча.

Итоговая таблица (II этап, 4 — группа. Красноярск)

Плей-офф 

1/4 финала

Кузбасс — Ракета 6:3 (2:2). 
Зоркий — Байкал-Энергия 3:7 (1:3). — Н.Кадакин-4 мяча. 
Енисей — Строитель 2:3 (2:0). 
Водник — СКА-Нефтяник 9:4 (5:0). 

1/2 финала

Кузбасс — Байкал-Энергия 7:4 (5:1). — А.Насонов-3 мяча. 
Строитель — Водник 4:13 (2:9). — С.Лаакконен-4 мяча, М.Чермных-3 мяча. 

за 3-4 место

Байкал-Энергия — Строитель 13:4 (4:1). С.Юсупов-6 мячей — . 

ФИНАЛ

Кузбасс — Водник 5:13 (2:11). — С.Обухов-4 мяча.

Статистика игроков

Ссылки 
 ФХМР. Кубок России — 2004/05 Валовик
 ФХМР. Кубок России — 2004/05 Отчёты

2005
2005 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2005 году